El Roquete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Punta del Roquete (udde i Spanien, lat 28,52, long -16,14), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Roque del Oeste (klippa i Spanien), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar